Лисавы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лисавы — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Лисавы — деревня в Переславском районе Ярославской области.